Терзиев, често срещано също като Терзийски е българско родово име, произлизащо от занаята шивачество (терзилък). На турски думата terzi (терзи) означава шивач, от където в по-стари времена се налага и думата терзия като синоним на шивач.

Личности с такова родово име

Терзиев 
 Андон Терзиев – български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска организиция;
 Апостол Терзиев (1869 – 1911), известен като Апостол войвода – български революционер и хайдутин;
 Никола Терзиев - Желязото (р. 27.09.1927-2006) в гр. Русе – български скулптор;
 Иван Терзиев (р. 1934) – български режисьор;
 Кирил Терзиев (р. 1983) – български спортист, борец;
 Христо Терзиев (р. 1978) – български спортист, футболист;
 Красимир Терзиев (р. 1969) в гр. Добрич – български художник;
 Георги Терзиев (р. 27.09.1927) – български футболист.
 Наско Терзиев – български певец.

Терзиева 
 Нери Терзиева (р. 1952) – журналистка;
 Светлана Терзиева (р. 1967), известна още като Сесил – актриса и телевизионна водеща;

Терзийска 
 Виктория Терзийска (р. 1979) — поп певица, вокалистка на група Мастило;
 Райна Терзийска (р. 1981), по-изветсна само като Райна – попфолк певица;

Български фамилни имена